Finn Ferner (1920-2001), skipper norvégien ;
 Hans Ferner (1928-1982), home politique allemand ;
 Hans-Peter Ferner (né en 1956), athlète allemand, spécialiste du demi-fond ;
 Johan Ferner (1927-2015), skipper norvégien ;
 Max Ferner (1881-1940), dramaturge allemand.